Aleksandr Jakovlev (politicus), de architect van de glasnost in de Sovjet-Unie
 Aleksandr Jakovlev (schilder), een Russisch schilder
 Aleksandr Jakovlev (ingenieur), Russisch vliegtuigontwerper